Peter Kammerer ist der Name folgender Personen:

* Peter Kammerer (Botaniker) (1844–1886), Südtiroler Botaniker 
 Peter Kammerer (Soziologe) (* 1938), deutscher Soziologe und Übersetzer
 Peter Kammerer (Geoinformatiker) (* 1954), deutscher Geoinformatiker und Hochschullehrer (HM München) 
 Peter Kammerer (Informatiker), deutscher Informatiker und Hochschullehrer (TU Darmstadt)